Peschisolido est un patronyme pouvant désigner:

 (né en 1963), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Paul Peschisolido (né en 1971), joueur et entraineur canadien de soccer

Homonymie de patronyme